est un nom de famille japonais.

  (1969 -), est une mangaka japonaise ;
  (1967 -), est un mangaka japonais ;
  (1958 -), est une chanteuse de j-pop ;
  (1966 -), est un mangaka japonais ;
  (1962 -), est un musicien japonais ;
  (1969 -), est un mangaka japonais ;

Personnages fictifs 
 , est un personnage du jeu vidéo Ever 17: The Out of Infinity ;
 , est un personnage du manga Maison Ikkoku ;
 , est un personnage de la série The King of Fighters ;
 , est un personnage de l'anime Magical Girl Lyrical Nanoha ;
 , est un personnage du manga Kaze no stigma ;
 , est un personnage du manga New Game! ;
 , est un personnage du manga Death Note ;
Takayuki Yagami (八神 隆之, Yagami Takayuki), est un personnage du jeu vidéo Judgment

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais